Albirex Niigata är ett fotbollslag från Niigata, Japan. 

Laget spelar för närvarande (2023) i den näst högsta proffsligan J1 League.

Placering tidigare säsonger

Spelartrupp 
Aktuell 23 april 2022.

Tidigare spelare

Kisho Yano
Gotoku Sakai
Katsuo Kanda
Hisashi Kurosaki
Motohiro Yamaguchi
Keiji Kaimoto
Tatsuya Tanaka
Naoya Kikuchi
Mitsuru Nagata
Daigo Nishi
Kazuhiko Chiba
Daisuke Suzuki
Kengo Kawamata
Masaaki Higashiguchi
Oséas
Bruno Cortês
Michael Fitzgerald (fotboll)

Externa länkar 
 Officiell webbplats

Referenser 

 
Fotbollsklubbar i Japan
Sportklubbar bildade 1955
WP:Projekt Japan